Уща (), в верхнем течении (от истока до озера Исцо) также Ущанка — река в Псковской области России и Витебской области Белоруссии. Длина реки — 82 км.

Берёт начало из озера Ущо в Невельском районе Псковской области (южнее железнодорожной станции Забелье Пустошкинского района), протекает преимущественно в южном направлении через Вязевскую возвышенность и у деревни Перевоз Россонского района впадает в озеро Дриссы, из которого берёт начало река Дрисса.

Основные притоки: Ореховница, Полтиница, Гремячий, Язница (правые), Рущера, Вонства, Ужица (левые).

В нижнем течении протекает по лесистой заболоченной местности. Несудоходна. По рекам Уща и Дрисса проложены популярные туристские маршруты.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Дриссы
Реки Пустошкинского района
Реки Россонского района
Реки Невельского района Псковской области